Boylston, municipalité du  ;
 Boylston, municipalité de l'État de  ;
 Boylston, municipalité du  ;

Voir aussi 
 Boylston Street, rue de Boston.

Homonymie de toponyme